Vladislav I. Opolský († 12. srpen 1281/82) byl opolsko-ratibořský kníže z rozrodu slezských Piastovců. Vládl od roku 1246 až do své smrti.

Byl druhým synem knížete Kazimíra I. a jeho ženy Violy. Vládu nad opolsko-ratibořským knížectvím získal po smrti svého bratra Měška Otylého. V roce 1253 jakožto spojenec uherského krále Bély IV. v boji proti českému králi Přemyslu Otakarovi II. vpadl s krakovským knížetem Boleslavem V. Stydlivým, ruským knížetem Danielem Haličským a jeho synem Lvem na Opavsko, kde se neúspěšně pokusil dobýt Opavu a Hlubčice, načež poplenil okolí a vrátil se zpět. V rozhodující bitvě sporu u Kressenbrunnu roku 1260 však již stál na Přemyslově straně. Sblížení s Přemyslovcem se odrazilo i na účasti opolského knížete na slavnostní korunovaci českého krále v prosinci 1261. Roku 1258 založil cisterciácký klášter v Rudách.

Po jeho smrti 12. srpna roku 1281 či 1282 si Opolsko-Ratibořsko rozdělili jeho synové.

Manželství 
S manželkou Eufemii Velkopolskou měl pět dětí:

 Měšek I. Těšínský
 Kazimír Bytomský
 Boleslav I. Opolský
 Přemek Ratibořský
 Konstancie, byla první manželkou Jindřicha IV. Probuse

Vývod z předků

Poznámky

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 

Muži
Slezští Piastovci
Opolská knížata
Pohřbení v klášteře dominikánek v Ratiboři
Narození ve 13. století
Úmrtí 12. srpna
Úmrtí v roce 1281
Úmrtí 14. května